

События 
 Консулы: Спурий Постумий Альбин Павлул (патриций) и Квинт Муций Сцевола (плебей); преторы: Гай Кассий Лонгин (в Риме), Гней Сервилий Цепион (в Дальней Испании), Луций Клавдий (на Сицилии), Луций Корнелий Сципион (по делам иноземцев), Марк Атилий Серран (на Сардинии) и Публий Фурий Фил (в Ближней Испании); пропреторы: Аппий Клавдий Центон (в Ближней Испании) и Сервий Корнелий Сулла (на Сардинии); цензоры: Авл Постумий Альбин Луск (патриций) и Квинт Фульвий Флакк (плебей).
 Начало строительства храма Зевса Олимпийского в Афинах.

Китай 
 Шаньюем Хунну стал Лаошань.
 174—161 — Шаньюй хуннов Гиюй (Лаошань).
 Хунны Лаошаня атаковали юэчжей и оттесниди их от Ганьсу.

Скончались 
 Модэ — основатель державы Хунну;
 Гней Сервилий Цепион — консул Римской республики 203 года до н. э.;
 Публий Элий Пет — консул в 201 до н. э.;
 Тиберий Семпроний Лонг — консул 194 года до н. э.;
 Марк Семпроний Тудитан — консул Республики в 185 до н. э.;
 Гай Мамилий Ателл — претор 207 г. до н. э. (все перечисленные римляне скончались от эпидемии моровой язвы).

См. также

Примечания